Marcin Bachleda (ur. 4 września 1982 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, w czasie kariery sportowej w latach 1999–2014 reprezentant kraju, zawodnik klubu AZS-AWF Katowice, dwukrotny srebrny medalista uniwersjady, zwycięzca klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego 2005. W sezonach 2016/2017 i 2017/2018 asystent trenera kadry B polskiej reprezentacji skoczków narciarskich. W sezonie 2018/2019 trener reprezentacji Polski kobiet w skokach narciarskich.

Kariera 
Treningi skoków narciarskich rozpoczął w wieku jedenastu lat w barwach klubu WKS Zakopane. Przez kilka sezonów sporadycznie pojawiał się w międzynarodowych konkursach nie osiągając większych sukcesów. Jego forma zaczęła rosnąć w roku 1999, kiedy został powołany do reprezentacji Polski. W mistrzostwach świata w Lahti w lutym 2001 roku zajął 26. pozycję na skoczni K-90. Był rekordzistą skoczni w Salt Lake City. 10 lutego 2005 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego skoczył 137,5 metra. 21 lutego 2009 zdobył srebrny medal Zimowej Uniwersjady Harbin 2009 na skoczni normalnej, K-90.

Jego rekord życiowy wynosi 201,5 m i ustanowił go na skoczni w Planicy w 2010 roku.

W sierpniu 2013 poinformował o zawieszeniu swojej kariery zawodniczej z powodu kontuzji. W kwietniu 2014 roku postanowił zakończyć karierę zawodniczą i objął funkcję serwismena w sztabie szkoleniowym polskich kadr. Z początkiem sezonu 2016/2017 został asystentem trenera Roberta Matei w kadrze B polskiej reprezentacji skoczków narciarskich. W sezonie 2018/2019 był trenerem reprezentacji Polski kobiet w skokach narciarskich, od sezonu 2019/2020 na stanowisku asystenta w tejże kadrze.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1999  Ramsau – 49. miejsce (K-120)
 2001  Lahti – 45. miejsce (K-116), 26. miejsce (K-90)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 27. miejsce (K-120), 36. miejsce (K-95)
 2005  Oberstdorf – 30. miejsce (K-90), 47. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 2001  Lahti – 8. miejsce (K-116)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 7. miejsce
 2005  Oberstdorf – 6. miejsce (K-90), 9. miejsce (K-120)

Starty na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2008  Oberstdorf – nie zakwalifikował się

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium PK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach LPK chronologicznie

Miejsca na podium LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Rekordy skoczni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ludzie urodzeni w Zakopanem
Polscy skoczkowie narciarscy
Polscy trenerzy skoków narciarskich
Skoczkowie narciarscy AZS-AWF Katowice
Skoczkowie narciarscy WKS Zakopane
Urodzeni w 1982
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009